transmisioni kontrolni protokol, mrežni protokol
 TCP (antiseptik), antiseptik
 tenociklidin, anestetički lek